Le terme « eurasien » peut faire référence à :
 l'adjectif relatif à l'Eurasie ;
 un eurasien, métis d'Asiatique et d'Européen.

Voir aussi 

 
 Eurasier
 Eurasisme